Улица Плеха́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Плеханова — в Минске.

Грузия 
 Улица Плеханова — в Тбилиси

Россия 
 Улица Плеханова  — во Владивостоке.
Улица Плеханова — в Волгограде.
 Улица Плеханова — в Данкове.
 Улица Плеханова — в Ейске.
 Улица Плеханова — в Екатеринбурге.
Улица Плеханова  — в Иваново.
 Улица Плеханова — в Калуге.
 Улица Плеханова — в Липецке.
 Улица Плеханова — в Москве.
 Улица Плеханова — в Новосибирске.
 Улица Плеханова — в Новошахтинске.
 Улица Плеханова — в Омске.
 Улица Плеханова — в Оренбурге.
 Улица Плеханова — в Пензе.
 Улица Плеханова — в Перми.
Улица Плеханова — в Петровске.
 Улица Плеханова — в Петрозаводске.
 Улица Плеханова — в Порхове.
 Улица Плеханова — в Ростове-на-Дону.
 Улица Плеханова — в Рыбинске.
 Улица Плеханова — в Сочи.
 Улица Плеханова — в Старой Руссе.
 Улица Плеханова — улица в Стрельне (Санкт-Петербург).
 В Твери:
 Улица Плеханова.
 2-я улица Плеханова.
 Переулок Плеханова — в Томске.
 Улица Плеханова — в Туле.
 Улица Плеханова — в Усмани.
 Улица Плеханова — в Уссурийске.
 Улица Плеханова — в Чебоксарах (посёлок Южный).
 Улица Плеханова — в Челябинске.
 Улица Плеханова — прежнее (1923—1998) название Казанской улицы в центре Санкт-Петербурга.
 Улица Плеханова — прежнее (1926—2000) название Красной площади в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Плеханова — в Донецке.
 Улица Плеханова — в Киеве.
 Улица Плеханова — в Павлограде.
 Улица Плеханова — прежнее название улицы Ивана Бойка в Виннице.
 Улица Плеханова — прежнее название улицы Князя Владимира Великого в Днепре.
 Улица Плеханова — прежнее название улицы Панаса Саксаганского в Запорожье.
 Улица Плеханова — прежнее название улицы Василия Стуса в Сумах.
 Улица Плеханова — прежнее название улицы Александра Попадинца в Ужгороде.

См. также 
 Плехановская улица